Азолы — пятичленные гетероциклы, имеющие в цикле не менее двух гетероатомов, один из которых  атом азота, а также би- и полициклические соединения, включающие азольный цикл.

Основные  представители - оксазол, тиазол, имидазол, изоксазол, изотиазол, пиразол, сим-триазол, тетразол, из конденсированных систем - бензимидазол бензотиазол, бензотриазол. Азолы с двумя гетероатомами, содержащие атом N в положении 2, относят к 1,2-А, в положении 3-к 1,3-А.

Реакционная способность 
Все азолы — ароматические 6π-электронные системы. Для азолов, имеющих атомы Н, связанные с атомом N, характерна прототропная таутомерия. Такие азолы - довольно сильные кислоты, образуют соли с ионами металлов, кислотность возрастает в ряду имидазол < триазол < тетразол. В то же время все азолы -основания, образуют с кислотами азолиевые катионы, в которых сохраняется ароматическое сопряжение, с алкилирующими агентами дают четвертичные соли. Термическая  устойчивость азолов уменьшается с увеличением числа атомов азота в цикле. Азолы устойчивы к действию кислот и окислителей. По отношению к электрофильным агентам они менее активны, чем их 5-членные аналоги с одним гетероатомом, но более активны, чем пиридин. Это обусловлено образованием связи электроноакцепторного атома азота с электрофильным агентом. При действии нуклеофильных агентов оксазол, тиазол, изотиазол, а также N-алкилированные имидазол и пиразол подвергаются С-депротонированию 1,2-А-по положению 5, 1,3-А-по положению 2. Действие бутиллития, в частности, приводит к образованию металлоорганических соединений.

Синтез 
1,2-азолы получают конденсацией 1,3-дикарбонильных соединений с нуклеофильными агентами (гидразин, гидразингидрат и их производные), а также по реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения нитрилоксидов или диазаалканов к ацетиленам; 1,3-азолы синтезируют циклизацией 1,4-дикарбонильных соединений.
К производным азолов относятся некоторые природные биологически активные вещества (витамины В1 и В12), синтетические лекарственные препараты (амидопирин, анальгин, гистидин, гистамин, сульфатиазол и др.).

Представители

Литература 
 Джоуль Дж. Смит Г. «Основы химии гетероциклических соединений» пер. с англ. М., 1975 с 326
 Соколов С. Д., «Успехи химии», 1979 т. 48, № 3 с 53
 Общая органическая химия, пер. с англ., т. 8, М. 1985 с 429-88, там же т. 9, М., 1985 с. 442-57

 
Пятичленные гетероциклические соединения
Ароматические гетероциклические соединения
Соединения азота по алфавиту